Niigata se poate referi la:

 Prefectura Niigata, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Niigata, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Niigata.